Бегова́я может означать:

 «Беговая» — станция Московского метрополитена.
 «Беговая» — станция Петербургского метрополитена.
 Беговая — железнодорожная платформа Смоленского (Белорусского) направления МЖД в Москве.

См. также 
 Беговая улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.
 Беговой